Ediția 2019-2020 a Ligii a III-a, eșalonul inferior organizat de Federația Română de Fotbal s-a desfășurat între 23 august 2019 și 30 mai 2020. Datorită pandemiei de coronavirus, FRF a decis înghețarea sezonului. Nu va retrograda nicio echipă, iar în Liga a II-a vor promova cluburile clasate pe prima poziție în fiecare serie sau învingătoarele unui baraj în dublă manșă între locul 1 și locul 2 din fiecare serie, dacă diferența între primele două formații este egală sau mai mică de trei puncte.

Preliminariile sezonului

Echipe retrogradate din Liga II 
În urma jocurilor sezonului 2018-2019 al Ligii a II-a, au retrogradat în Liga a III-a echipele ACS Energeticianul, CS Aerostar Bacău, CS Balotești, ACS Poli Timișoara și Dacia Unirea Brăila.

Echipe promovate din ligile județene 
Campioanele ligilor județene din sezonul anterior dispută meciuri de baraj, două câte două, trase la sorți pe regiuni. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos, echipa scrisă îngroșat obținând promovarea.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Hușana Huși, campioana Ligii a IV-a Vaslui, a promovat direct deoarece adversara ei, Moldova Cristești, câștigătoarea Ligii a IV-a Iași, nu a putut obține certificat de identitate sportivă și nu poate participa în Liga a III-a.

Seria 1

Rezultatele meciurilor din seria 1

Clasamentul seriei I

Seria 2

Rezultatele meciurilor din seria 2

Clasamentul seriei 2

Seria 3

Rezultatele meciurilor din seria 3

Clasamentul seriei 3

Seria 4

Rezultatele meciurilor din seria 4

Clasamentul seriei 4

Seria 5

Rezultatele meciurilor din seria 5

Clasamentul seriei 5

Barajele pentru promovare în Liga a II-a

|}

2019-2020